Naked (nudo in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Naked - Nudo – film del 1993 di Mike Leigh

Musica 
 Naked – gruppo musicale rock finlandese
 Naked – album dei Talking Heads del 1988
 Naked – album di Louise del 1996
 Naked – album di Marques Houston del 2005
 Naked – singolo di Marques Houston del 2005
 Naked – singolo di Dev del 2011
 Naked – singolo di Amanda Fondell del 2017
 Naked – traccia di Avril Lavigne del 2002, contenuta nell'album Let Go

Altro 
 Naked – tipo di motocicletta